Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Facundo Bagnis ha sconfitto Facundo Mena con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (campione)
  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)
  Juan Pablo Varillas (semifinale)
  Stefan Kozlov (primo turno)

  Facundo Mena (finale) 
  Jesper de Jong (primo turno) 
  Thiago Agustín Tirante (quarti di finale) 
  Nicolás Kicker (secondo turno)

Qualificati 

  Yshai Oliel (secondo turno)
  Facundo Juárez (primo turno)
  Elmar Ejupović (primo turno)

  Oleg Prihodko (primo turno) 
  Juan Sebastian Gomez (primo turno) 
  Roberto Quiroz (secondo turno)

Lucky loser 

  Juan Bautista Torres (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Barrientos (quarti di finale)
  Mateo Gómez (primo turno)

  Alejandro González (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Pereira Challenger 2022